Егалије може да се односи на:

 Егалије (Гар), насељено место у Француској, у департману Гар
 Егалије (Дром), насељено место у Француској, у департману Дром